bokser – rasa psa
 bokser – osoba uprawiająca boks (pięściarstwo)
 bokser – silnik o tłokach pracujących przeciwbieżnie
 Bokser – polski film w reżyserii Juliana Dziedziny z 1966 roku
 Bokser – amerykańsko-irlandzki film obyczajowy z 1997 roku
 Bokser – polski film obyczajowy z 2012 roku

Zobacz też 

 Boxer